Interinsular Preferente puede referirse a:

 Interinsular Preferente de Las Palmas; quinto nivel de competición de la liga española de fútbol en la Provincia de Las Palmas.
 Interinsular Preferente de Tenerife; quinto nivel de competición de la liga española de fútbol en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.